Anastàsia de Rússia (gran duquessa de Mecklenburg-Schwerin) (1860 - 1922).
 Anastàsia de Rússia (gran duquessa de Rússia) (1901 - 1918).